Ма́нфред Ста́роста (, 20 июня 1941 года, деревня Яншойцы, Нижняя Лужица, Германия) — нижнелужицкий филолог, сорабист и переводчик. Автор «Нижнелужицко-немецкого словаря» (Dolnoserbsko-nimski słownik), который называется его именем («Словарь Старосты»). Член Нижнелужицкой языковой комиссии. Лауреат национальной серболужицкой премии имени Якуба Чишинского (2001). Лауреат премии имени Мины Миткойц (2020).

Биография 
Родился в 1941 году в нижнелужицкой деревне Яншойцы.

Его отец погиб во время Второй мировой войны в России.

В 1956 году после получения неполного среднего образования продолжил своё обучение в Высшей серболужицкой школе (в настоящее время — Нижнелужицкая гимназия) в Котбусе, которую закончил в 1960 году.

Изучал славистику, обществознание и социологию в Лейпцигском университете.

С 1965 по 1966 года — студент Познанского университета.

В 1966—1968 годах изучал в Лейпциге русский язык.

С 1968 года по 1992 года — сотрудник Серболужицкого института серболужицкого народоведения (сегодня — Серболужицкий институт).

С 1992 по 2006 года — научный сотрудник Серболужицкого дома в Котбусе. Изучал нижнелужицкую лексикографию, терминологию, грамматику и орфографию.

Занимался составлением «Нижнелужицко-немецкого словаря», который вышел в 1999 году в издательстве «Домовина». Словарь содержит около 45 тысяч слов.

Руководил составлением онлайн-словаря «Nimsko-dolnoserbski słownik — DNW», которым кроме него также занимались Гауке Бартельс и Эрвин Гануш. Первоначальная версия в 20 тысяч слов была расширена до 40 тысяч в 2004 году, до 60 тысяч в 2007 году и до 80 тысяч слов в 2015 году.

В 2001 году удостоен национальной премии имени Якуба Чишинского «за его лингвистические исследования и сохранение языка».

В 2005 году вышел на пенсию.

Основные научные сочинения 
 Dolnoserbska ortografija a interpunkcija. Pšawidła, 1976
 Niedersorbische Orthographie und Interpunktion, 1977
 Dolnoserbsko-němski słownik. Šulski słownik dolnoserbskeje rěcy. Budyšyn, 1985
 Niedersorbisch — schnell und intensive, в двух томах, 1991, 1992
 Dolnoserbsko-nimski słownik, 1999
 Nimsko-dolnoserbski słownik (DNW)

Примечания

Ссылки 
 Биографические сведения и информация о научной деятельности на сайте Серболужицкого института
 Библиография

Лужицкие филологи
Сорабисты
Лауреаты премии имени Якуба Чишинского